Ecker (rivier), een rivier in het oosten van Duitsland
 Danny Ecker, een Duits atleet
 Río Ecker, een rivier in Argentinië
 Gerard van Eckeren, een Nederlands schrijver